Cinq navires différents de la marine royale suédoise ont porté successivement le nom de HMS Delfinen (en suédois : « dauphin ») :
 Le , un navire de guerre lancé en 1626.
 Le , une galère lancée en 1713.
 Le , un sous-marin lancé en 1914 et détruit en 1930.
 Le , un sous-marin de classe Delfinen lancé en 1934 et détruit en 1957.
 Le , un sous-marin de  lancé en 1961 et détruit en 1993.

Notes et références